Medi interestel·lar, gas i pols còsmica que omplen l'espai interestel·lar 
 Medi ambient, entorn o que envolta un ésser viu, especialment en ecologia
 Medi de cultiu, material líquid o semisòlid dissenyat per fer de suport a la proliferació cel·lular de microorganismes, cèl·lules o petites plantes 
 Medi (física)
 Medi actiu, material on es produeix la inversió de població d'un làser
 Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
 Biografies:
 Medi de Larisa (tirà), tirà de Larisa de Tessàlia
 Medi de Larisa, militar almirall d'Alexandre el Gran
 Medi (metge) , deixeble de Crisip de Cnidos (s. IV aC - III aC)